HJB ist die Abkürzung für:

 die Hamilton-Jacobi-Bellman-Gleichung
 HJB Verlag & Shop, einen deutschen Buchverlag

HJb ist die Abkürzung für:

 Historisches Jahrbuch, geschichtswissenschaftliche Zeitschrift
 Händel-Jahrbuch, Jahrbuch der Händelgesellschaft

HJB